Бор (), бывш. Хайд () — город на западе Чешской Республики, в районе Тахов Пльзенского края.

История 
Первые письменные упоминания относятся к 1263 году.

География 
Расположен в 14 км к юго-востоку от Тахова, на высоте 472 м над уровнем моря.

Интересные факты 
 В больнице города Бор происходит действие телевизионного сериала «Больница на окраине города»

Население

Города-побратимы 
  Вернберг-Кёблиц, Германия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  

Города Пльзенского края